Miejscowości w Polsce
 Cienin-Kolonia – kolonia w woj. wielkopolskim w pow. słupeckim, w gminie Słupca
 Cienin-Kolonia – nazwa niestandaryzowana, część wsi Cienin-Perze w woj. wielkopolskim w pow. słupeckim, w gminie Słupca